Madeira (wijn)

Geografie
Madera County, een county in de Verenigde Staten
Madera (Californië), plaats in de Verenigde Staten, in Madera County
Madera Acres, een plaats  in de Verenigde Staten, in Madera County
Madera (gemeente in Chihuahua), gemeente in Mexico
Ciudad Madera, hoofdplaats van de Mexicaanse gemeente

Zie ook
Madeira (doorverwijspagina)